Премия «Сатурн» за лучший телесериал, выпущенный новыми медиа () вручается Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, начиная с 2016 года.

Лауреаты и номинанты

2016—2018

Ссылки 
 Официальный сайт премии «Сатурн» 
 Победители и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 2016 , 2017 , 2018 

Номинации кинопремии «Сатурн»